Појам Јован III може да се односи на:

 Папа Јован III, римски папа од 561. до 574
 Јован III Дука Ватац, византијски цар
 Јован III Велики Комнин
 Јуан III Шведски, шведски краљ (1568—1592)
 Жоао II Португалски, португалски краљ
 Јан III Собјески
 Јован Асен III, бугарски цар од 1279. до 1280.